Parade (von frz. parade aus parer ‚bereiten; abwehren‘) bezeichnet:

im Sinn von ‚abwehren‘ oder ‚beenden‘:
 im Reiten das Parieren
 im Fechten die Abwehr eines Angriffs, siehe Verteidigung (Sport)

im Sinn von ‚präsentieren‘:
 ein Vorbeimarsch, das Defilee
 ein Paradebett zur öffentlichen Zurschaustellung von Leichen hochgestellter Persönlichkeiten, auch Schaubett genannt, siehe Katafalk
 ein feierlicher Aufmarsch militärischer Einheiten, siehe Militärparade
 eine Formation von Booten, siehe Bootsparade
 eine Auflistung und Präsentation erfolgreicher Musiktitel, die Hitparade
 ein Umzug von Schwulen und Lesben, siehe Gay Parade
 einen Umzug zu Technomusik, siehe Technoparade
 der einstudierte Ablauf einer Warenpräsentation eines Verkäufers, siehe dazu Verkaufstechnik

Parade heißen:
 Parade (Lübeck), historische Straße in Lübeck
Werke:
 Parade (Ballett), Ballett von Erik Satie aus dem Jahr 1917
 Parade (Film), Zirkusfilm von Jacques Tati aus dem Jahr 1974
 Parade (Musical), Broadway-Stück von Jason Robert Brown aus dem jahr 1999
 Parada (Film), Spielfilm von Srđan Dragojević aus dem Jahr 2011
 Parade (Album), Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1986
 Parade (Magazin), US-amerikanisches Magazin

Siehe auch:

 Paradeplatz
 Parade der Zinnsoldaten
 Parada
 Parade Architekten